Noculak ist der Name von

 Barbara Noculak (* 1938), deutsche Installationskünstlerin
 Klaus Noculak (* 1937), deutscher Künstler und Bildhauer